Philippe Laurent peut désigner :
 Philippe Laurent (1954-), expert en gestion publique et homme politique français ;
 Philippe Laurent (1956-), compositeur et musicien français ;
 Philippe Laurent (1978-), joueur de rugby à XIII français ;
 Philippe Laurent, pseudonyme de l'historien français Laurent Joly.